Петля Корбут (не путать с сальто Корбут на бревне или с флик-фляком Корбут — прыжком назад с двух ног) — один из сложнейших элементов гимнастики, первый в мировой истории спортивной гимнастики обратный свободный элемент, выполненный на брусьях. Во время данного элемента гимнастка встаёт на высокую часть разновысоких брусьев и делает сальто назад, цепляясь руками за верхнюю перекладину брусьев. Назван в честь Ольги Корбут, впервые успешно исполнившей данный элемент.

История 
Данный элемент родился во время тренировки, когда Ольга, стоя ногами на верхней перекладине брусьев, взлетала вверх и, сделав сальто назад, опять приземлялась руками на верхнюю (а не нижнюю) жердь. Впоследствии понадобилось пять лет тренировок для того, чтобы довести элемент до ума.

Впервые данный элемент был исполнен Ольгой Корбут на Чемпионате СССР в 1969 году, когда ей было 14 лет. Её тренером был Ренальд Кныш. Сама Ольга всегда боялась выполнять данный элемент. Затем он был исполнен уже трёхкратной олимпийской чемпионкой по гимнастике О. Корбут во время её упражнений на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Дворцы спорта заполняют тысячи зрителей. Вес Корбут — 39 кг. Сальто на бревне и петлю гимнастка делает первой. На приёме в Белом Доме Президент США Р. Никсон заявил: Такая маленькая!

После показа данного элемента в США открылось множество клубов имени Корбут.

Впоследствии элемент был усовершенствован Еленой Мухиной (в 1978 году), которая добавила к нему винт (вращение). Этот элемент был назван «Петля Мухиной».

Сейчас «петля Корбут» не выполняется на официальных соревнованиях: этот элемент запрещен правилами — гимнасткам не разрешается вставать ногами на верхнюю часть брусьев.

Фильмография 
 Документальный фильм «Петля Корбут», Первый канал, 22.12.2007.
 Документальный фильм «Петля Корбут», Россия, 2008

Примечания

Литература 
 Колесникова Н. Петля Корбут // Высота: Из жизни олимпийских чемпионов / Сост. А. С. Комиссарова. — М.: Молодая гвардия, 1980. — (Компас) — С. 164—168.
 Леонид Борткевич. «Песняры» и Ольга.  — М.: Вагриус, 2003. — ISBN 5-9560-0144-5

Ссылки 
 Петля Корбут в исполнении Ольги Корбут на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене 
 Петля Корбут в исполнении Елены Мухиной 
 Петля Корбут в исполнении немецкой гимнастки Steffi Kräker (0:06-0:09) 
 Запрещённый приём в гимнастике «Петля Корбут» 

Спортивная гимнастика